Giovanni Corbo (1633-?), peintre
 Virgilio Canio Corbo (1918-1991), franciscain italien professeur d'archéologie
 Claude Corbo (1945-), professeur en sciences politiques québécois
 Jean Corbo (1951-1966), membre du Front de Libération du Québec, mort en posant une bombe.
 Salomé Corbo, comédienne québécoise (Unité 9, Ligue nationale d'improvisation, ...).
 Leonardo Javier Pais Corbo (1994-), footballeur uruguayen
 Corbo, film québécois sorti en 2015, sur la mort de Jean Corbo.